Благовещенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Благовещенское сельское поселение — в Вельском районе

Ивановская область 
 Благовещенское сельское поселение — в Лухском районе

Кемеровская область 
 Благовещенское сельское поселение — в Мариинском районе

Кировская область 
 Благовещенское сельское поселение — в Свечинский районе

Ярославская область 
 Благовещенское сельское поселение — в Большесельском районе